Kuru puede referirse:

 Kuru (enfermedad), un tipo de encefalopatía transmisible relacionada con prácticas funerales caníbales del pueblo fore, en Nueva Guinea.
 Kuru (clan), grupo étnico en la antigua India, y también un reino mítico basado en los kurus históricos en la literatura épica hinduista.
 Kuru (rey), mítico personaje originador del clan kuru.
 Kuru (mitología africana), parte de la mitología africana.

 Kuru, un río en Sudán.
 Kuru (Finlandia), municipalidad finlandesa.
 Kuru (Nigeria), localidad nigeriana.
 Kuru (Ida Viru), localidad en Iisaku, condado Ida Viru, Estonia.
 Kuru (Lääne-Viru), village in Tapa Parish, condado Lääne-Viru County, Estonia
 kuru (deporte), deporte tradicional butanés
 kuru, un tipo de cañón en idioma finés.

Personas 
 Ahmet Kuru, futbolista turco.
 Serdar Kuru, escritor turco.
 Taygun Kuru, futbolista alemán.
 Uğur Arslan Kuru, futbolista turco.
 Kuru Vila Pandikattu, filósofo indio.